24 часа Ле-Мана 2020  — 88-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, которая состоялась 19—20 сентября 2020 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция), являвшаяся предпоследним этапом Чемпионата мира по автогонкам на выносливость сезона 2019/2020.

Как и в двух предыдущих гонках доминировала Toyota Gazoo Racing — единственная заводская команда, выступавшая в категории спортпрототипов, и единственная команда, использовавшая гибридные двигатели. Победителем в третий раз подряд стал второй экипаж в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Кадзуки Накадзимы. Это была также четвёртая победа для японских автопроизводителей.

Гонка прошла без зрителей.

Мероприятия 
Гонка 2020 года, которая стала восемьдесят восьмой в истории Ле-Мана, должна была пройти 13 и 14 июня, однако из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, гонка была перенесена на 19 и 20 сентября. Это второй раз, когда Ле-Ман проводится в сентябре, гонка 1968 года была отложена из-за гражданских беспорядков В результате переноса гонки было проведено около двух часов дополнительного ночного заезда. Виртуальная гонка прошла в начале июня. В августе Западный автомобильный клуб и префектура Сарты объявили, что мероприятие будет проходить без присутствия зрителей из-за роста числа случаев COVID-19. Ранее в июне организаторы заявили, что на гонке будет присутствовать ограниченное количество зрителей. Первоначально Ле-Ман 2020 должен был стать финальным этапом Чемпионата мира сезона 2019/2020. Однако из-за переноса и отмены гонок, вызванных COVID-19, гонка стала предпоследним восьмым этапом чемпионата. 29 участников из 60 машин четырёх классов могли набрать очки в зачёт Чемпионата мира. Класс LMP2 имел самую большую сетку — 24 команды, однако очки получили только первые восемь автомобилей.

Мероприятие обычно проводится в течение недели, однако в этом году для экономии средств тестовый день был отменён, а мероприятие было сокращено до четырёх дней, при этом гонка началась в 14:30 (по местному времени) в субботу, а практика была сокращена с 12 до 11 часов по сравнению с другими годами. В результате отмены тестового дня водители, которые не участвовали в гонках на трассе в течение последних пяти лет, должны были пройти как минимум 10 кругов (включая как минимум пять кругов с полным хронометражем) в первых двух свободных практиках. Кроме того, они должны были отработать на симуляторе до 15 сентября. Традиционные контрольные мероприятия в центре города также были перенесены на трассу. На мероприятии применялись меры против распространения COVID-19, предусмотренные французским законодательством. Для этого соревнования была введена новая квалификационная процедура под названием «Гиперпоул» (Hyperpole). Из-за изменений в расписании квалификация была проведена во второй половине дня в четверг, а сессия гиперпоула — в пятницу утром.

Пятикратный победитель Ле-Мана Эмануэле Пирро был назначен Гранд Маршаллом. Карлос Таварес, генеральный директор PSA Group, был официальным стартёром гонки. Таварес также проехал незадолго до старта на Peugeot 908, которая выиграл гонку 2009 года, как дань уважения производителю. Для гонок этого года гравийные ловушки на повороте Mulsanne были уменьшены, а асфальт увеличился, чтобы уменьшить количество повреждений, вызванных троганием с места.

Участники

Автоматические заявки 
Автоматически на гонку были приглашены победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды, занявшие второе место, в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман, , а также два участника Чемпионата спорткаров IMSA. Команды, принявшие автоматическое приглашение, могут выступать на другой технике, но не имеют права переходить в другой класс. Исключение сделано для команд, выступавших в Европейской и Азиатской серии Ле-Ман в категории GT, которые могли выбирать между классами LMGTE Pro и Am, и для команд, выступавших в Азиатской серии Ле-Ман в классе LMP3, которые могли выбирать между классами LMP2 и LMGTE Am. Победитель Кубка Ле-Мана в серии GT3 мог выступить только в классе LMGTE Am.

Список участников 
Впервые с середины 70-х в гонке участвовали две полностью женские команды: Richard Mille Racing Team (LMP2) и Iron Lynx (LMGTE). Также впервые женщины участвовали в гонках в классе LMP2. Во время второй свободной практики Дуайт Мерриман за рулём автомобиля «IDEC ORECA-Gibson 07» разбился на выезде из Porsche Curves. Медицинский персонал не разрешил Мерриману продолжить гонку, так как он получил травму спины, и его заменил Патрик Пиле.

Заводская команда Porsche GT была окрашена в цвета в честь 50-летия первой победы Porsche в Ле-Мане.

Квалификация 
Новый формат квалификации, которая состояла из трёх квалификационных сессий, сократил квалификацию до двух отдельных сессий. 45-минутная квалификационная сессия в четверг во второй половине дня определила стартовое поле, за исключением шести лучших автомобилей в каждом классе, которые участвуют в 30-минутной квалификации в пятницу утром (Гиперпоул). По итогам гиперпоула определились поул-позиции в каждой серии. Автомобили были размещены на стартовой решётке по категориям, при этом все LMP1 расположились впереди независимо от времени круга, за ними следуют LMP2, LMGTE Pro и LMGTE Am. Автомобили были размещены в следующем порядке: 6 автомобилей, прошедших квалификацию Гиперпоул по лучшему времени круга, а затем остальные машины в классе, которые не прошли в квалификацию Гиперпоул по лучшему времени круга, установлённому во время первой квалификационной сессии.

Результаты квалификации

Гонка

Результаты гонки 
Минимальное количество кругов для классификации на финише (70 % общей дистанции победителя гонки) составляло 270 кругов. Победители классов выделены жирным шрифтом, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом..

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Франция
Спорт во Франции в 2020 году
Сентябрь 2020 года
2020